, настоящее имя  — японский актёр-комик театра и кино, известный как  периода Сёва. Младший брат актёра-рокёку Корюмару Минатойи (1895—1935), отец музыканта и телеактёра Масааки Сакаи и дед молодой телеактрисы Кохару Курихары.

Биография 
Родился в семье бондаря. Бросил школу, присоединившись к театральной труппе «нового театра»  под руководством Ёсио Имуры, которым был усыновлён. С 1932 года перенимал театральное искусство у известного японско-американского актёра Сэссю Хаякавы, от которое и получил свой псевдоним Сюндзи Сакаи. С 1935 года играл вместе с наставником в театре , позднее образовал комический дуэт с актёром  (более известным под сокращённым псевдонимом Симикин). Когда в 1940 году Симикин был на условиях эксклюзивного контракта взят в штат компании Toho, Сакаи некоторое время перебивался на неактёрских работах, в частности, успел поработать в гостиничном бизнесе в Атами и поуправлять магазинчиком в Кофу.

В 1942 году, благодаря приглашению Симикина, Сакаи возвращается в актёрскую профессию. В 1946 году Сюндзи Сакаи был принят в штат студии Shochiku в , с чего, собственно, и началась его кинокарьера. Начав с чисто комедийных фильмов в период американской оккупации Японии (в ряде ранних комедий Сакаи снимался в дуэте со своим старым партнером Симикином), с 1952 года актёр играл в театре, кино и на телевидении в постановках самых разных жанров.

Сюндзи Сакаи умер от внезапного внутричерепного кровоизлияния во время представления в середине 1968 года в театре  в Токио.

Фильмография 
Фильмография Сюндзи Сакаи насчитывает более 270 фильмов. Являясь характерным комедийным актёром, Сакаи преимущественно играл в кино роли второго плана. Наиболее известная его «фирменная роль» — Хатигоро или Горохати (впрочем, этот персонаж встречается и под другими именами), полицейский в летах, «сайдкик» главных персонажей в сериях детективных фильмов-дзидайгэки (торимонотё или торимоно-хикаэ) Zenigata Heiji, Hibari torimonochō, Umon torimonochō и других фильмов этого типа 1950-х годов; наиболее часто встречающееся имя героя взято от классического , используемого рассказчиками ракуго.

В репертуаре Сакаи имеется и ряд ролей исторических лиц, включая нескольких актеров, одного из знаменитых 47 ронинов , якудзу  (одного из ближайших помощников оябуна Симидзу-но-Дзиротё), наместника , военачальника и одного из идеологов бусидо  и даже Исиду Мицунари (основного противника Токугавы Иэясу в борьбе за власть над объединённой Японией).

Художественные фильмы 

{| class="wikitable" style="width:100%"
|-
! width="3%"|Год !! width="19%"|Японское название !! width="24%"|Транслитерация !! width="18%"|Английское название !! width="19%"|Русское название !! width="18%"|Роли
|-
| 1956 ||  || Homare no bijōfu ||  ||  || 
|-
| 1956 ||  || Otōsan wa ohitiyoshi: Kakushi-ko sōdō ||  ||  || Сэйносукэ
|-
| 1956 ||  || Otōsan wa ohitiyoshi: Sanji museigen ||  ||  || Сэйносукэ
|-
| 1956 ||  || Koi sugata kitsune goten ||  ||  || Хэйнати
|-
| 1956 ||  || Tsukiyo no ahōdori ||  || Альбатрос лунной ночи || Танака Фукудзо
|-
| 1956 ||  || Warai no majutsushi ||  ||  || Сампэй
|-
| 1956 ||  || Kenzo to Jojū Kagoya Taiheiki ||  ||  || Кэндзо
|-
| 1956 ||  || Takarajima ensei || Peach Boy / Excursion to Treasure Isle || Поход на Такарадзиму || ведьма
|-
| 1956 ||  || Koisuredo koisuredo mnogatari ||  ||  || заика Сэнта
|-
| 1956 ||  || Zenigata Heiji torimonohikae: Hitohada-gumo ||  ||  || Хатигоро
|-
| 1956 ||  || Yaji Kita dōchū-ki ||  || Путевые записки Ядзи и Киты || Синносукэ
|-
| 1956 ||  || Fukushū kyan enroku ||  ||  || скороход Кохэй
|-
| 1956 ||  || Gozonji kaiketsu kurozukin: Shinshutsukibotsu ||  ||  || Хандзи
|-
| 1956 ||  || Furisode Taiheiki || Scramble for Fortune ||  || Гэмпати
|-
| 1956 ||  || Furisode Torimonochō Wakashu Henge || Mysteries of Edo ||  || полицейский Горохати
|-
| 1956 ||  || Unchan monogatari ||  ||  || Гэндо
|-
| 1957 ||  || Utau Yaji Kita: Ōgon dōchū ||  ||  || 
|-
| 1957 ||  || Ichiya no hyakumanchōja ||  || Миллионер на одну ночь || Сюндзо
|-
| 1957 ||  || Zenigata Heiji torimono-hikae: Madara-hebi || Zenigata Heiji: Mottled Snake || Дела Дзэнигаты Хэйдзи: Пёстрая Змейка || Хатигоро (сайдкик детектива Дзэнигаты Хэйдзи)
|-
| 1957 ||  || Junjō butai ||  ||  || Нитохэй Кодзима
|-
| 1957 ||  || Dekoboko Gankutsuō ||  ||  || Сюндзо
|-
| 1957 ||  || Daimyō hayashi 1, 2 ||  ||  ||
|-
| 1957 ||  || Furisode torimonochō: Chirimen kago ||  ||  || Горохати
|-
| 1957 ||  || Oshidori kenkagasa ||  ||  || 
|-
| 1957 ||  || Seizoroi momoiro goten ||  ||  || 
|-
| 1957 ||  || Matatabi otoko hakkei: Tonosama Karasu ||  ||  || Сэнкити-«синица»
|-
| 1957 ||  || Nanbanji no semushi-otoko || Return to Manhood || букв. Горбун из  || Саката Сюнсэй
|-
| 1957 ||  || Zenigata Heiji torimono-hikae: Megitsune yashiki ||  || Дела Дзэнигаты Хэйдзи: Дом женщины-лисы || Хатигоро (сайдкик детектива Дзэнигаты Хэйдзи)
|-
| 1957 ||  || Furisode Daiko ||  ||  || Тасукэ
|-
| 1957 ||  || Bocchan daigaku ||  ||  || Сампэй
|-
| 1957 ||  || Fuji ni Tatsu Kage || Shadow over Fuji || Тень над Фудзи || Тацукити
|-
| 1957 ||  || Momotarō-zamurai ||  || Момотаро-самурай || Иносукэ
|-
| 1957 ||  || Hatamoto Taikutsu Otoko: Nazo no Hebihime-Yashiki || The Idle Vassal: House of the Snake Princess / Bored Hatamoto: Riddle of the Snake Princess' Mansion || Скучающий Хатамото: Загадка Усадьбы Принцессы Змей || Кинай (слуга хатамото)
|-
| 1957 ||  ||  ||  ||  || старик Уэда
|}

{| class="wikitable" style="width:100%"
|-
! width="3%"|Год !! width="19%"|Японское название !! width="24%"|Транслитерация !! width="18%"|Английское название !! width="19%"|Русское название !! width="18%"|Роли
|-
| 1965 ||  || Dai Nippon chanbara den ||  ||  || 
|-
| 1965 ||  ||  ||  || '''' || Исида Мицунари (антагонист Токугавы Иэясу)
|-
| 1965 ||  || Chōchō・Yūji no Meoto zenzai ||  ||  || Сиро
|-
| 1965 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1965 ||  || Jirōchō Sangokushi: Kōshū-ro narugikomi ||  || Троецарствие Дзиротё: Нападение на Косюйском тракте || Сюнкити
|-
| 1968 ||  || Za Supaidaasu no Taishingeki || The Spiders on Parade || Большой парад «The Spiders» || старушка
|-
| 1968 ||  || Za Supaidaasu no Daisōdō ||  || «The Spiders» и беспорядки || уборщица в больнице
|-
| 1968 ||  || Nippon oyafukō jidai ||  ||  || Хонэн
|-
| 1968 ||  ||  ||  ||  || Исида Мицунари
|}

 Работы озвучивания анимационных фильмов 
 1959 —  (Shōnen Sarutobi Sasuke) — Magic Boy / The Adventures of Little Samurai — Юный Сарутоби Сасукэ — Батта-но-Миёси (голос)

 Документальные фильмы 
 1981 —  (Chanbara gurafitii: Kiru!) — Chanbara Graffiti: Kill! — документальный фильм о жанре тямбара''.

Примечания

Ссылки 
  (информация об участии в 23 фильмах в 1946—1968 годах)
 Сюндзи Сакаи  на сайте Japanese Movie Database (информация об участии в 186 фильмах в 1940—1968 годах).
 Сюндзи Сакаи  на сайте кинобазы MovieWalker Plus (информация об участии в 266 фильмах в 1946—1968 годах).

Книги 
 

Умершие от внутричерепного кровоизлияния
Умершие на сцене